När var tar sin kan syfta på:

När var tar sin (1959) – en amerikansk film från 1959 med originaltiteln The Mating Game
När var tar sin (1984) – en fransk TV-film från 1984 med originaltiteln Deux filles sur un banc
När var tar sin (1989) – en svensk film från 1989
Når hver tar sin – ett avsnitt i den norska TV-serien Fleksnes fataliteter från 1974